

Patronyme 

 Giorgio Madia (né en 1965), danseur, chorégraphe et metteur en scène italien ;
 Marianna Madia (née en 1980), députée et ministre italienne ;
 Stefano Madia (1954-2004), journaliste et acteur italien.

Biologie 
 Madia sativa est une espèce de plantes de la famille des Astéracées

Voir aussi 
 Madia Diop (1928-2008), syndicaliste et un homme politique sénégalais.